Zarch – città dell'Iran
 Zarch – videogioco del 1987